Sint-Pieters-Kapelle (Vlaams-Brabant), een deelgemeente van Herne
Sint-Pieters-Kapelle (West-Vlaanderen), een deelgemeente van Middelkerke